Sphaerophysa (straalvinnigen), geslacht van straalvinnigen uit de familie van de bermpjes
Sphaerophysa (planten), geslacht van planten uit de vlinderbloemenfamilie